Les mots nervosus, nervosa et nervosum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « musculeux, vigoureux, nerveux » pour un homme ou un animal, et « plein de fibres » pour une plante.

Sciences et techniques

Biologie 
 En taxonomie, les mots nervosus, nervosa et nervosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : nervosus, nervosa, nervosum.

Médecine 
 La boulimia nervosa est un trouble des conduites alimentaires caractérisé par des ingestions excessives d'aliments en peu de temps, de façon répétitive et durable.
 L'orthorexia nervosa est une orthorexie pathologique.

Culture et société 
 En musique, Anorexia Nervosa est un groupe de black metal symphonique français, originaire de Limoges.

Anthroponyme 
 Teresa Nervosa, de son vrai nom Teresa Taylor (1962-), est une musicienne et actrice américaine.

Notes et références 

Épithète spécifique